Е́ва Ада́мовна Шмидт (венг. Schmidt Éva; 28 июня 1948, Будапешт — 4 июля 2002, Ханты-Мансийск) — венгерский ученый, исследователь обско-угорских языков и культур, этнограф, лингвист, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИИ этнографии Венгерской АН, преподаватель, переводчик, основатель и первый руководитель Научного фольклорного архива северных ханты  (г. Белоярский, ХМАО).

Биография 
Е́ва Шмидт родилась в Венгрии, в Будапеште  28 июня 1948. В 1966 окончила с отличием среднюю школу изобразительных и прикладных искусств по специальности «декоративный скульптор» и поступила на филологический факультет будапештского университета им. Лоранда Этвеша и  в 1973 защитила диплом по специальностям «этнография», «финно-угроведение», «английский язык и литература».

В 1969-71 гг. училась в Ленинграде на кафедре финно-угроведения ЛГУ, и параллельно слушала лекции М. П. Вахрушевой-Баландиной  по мансийскому и хантыйскому языкам в Институте народов Севера Педагогического института им. Герцена. Здесь же у нее завязались дружеские и научные отношения с  известным лингвистом, основоположником советского хантыведения Николаем Ивановичем Терёшкиным, сотрудником Института языкознания АН СССР.

В январе 1970 г., благодаря дружеским контактам со студентами манси и ханты побывала в с. Тугияны, где была удочерена одной из семей обских хантов, а в 1971 г. — в г. Ханты-Мансийске. К этому времени освоила на практике несколько диалектов хантыйского и мансийского языков.

В 1976-79 гг. она была практикантом кафедры финно-угроведения Дебреценского университета, а с 1979 по 1983 г. — аспирантом в Ленинграде, где продолжала учебу на кафедре этнографии ЛГУ (под руководством Н. И. Терёшкина). В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию («Традиционное мировоззрение северных обских угров на основе материалов культа медведя»). С 1983 работала старшим научным сотрудником НИИ этнографии Венгерской Академии Наук, и параллельно, с 1984 по 1990 г., преподавала на кафедре финно-угроведения в университете им. Л. Этвёша.

В 80-е годы разработала проект национального центра сбора и обработки этнографического и лингвистического материала хантыйского языкового ареала. Благодаря ее активной деятельности и изменениям в политике, он был осуществлен в начале 90-х как Научный Фольклорный архив северных ханты  на нижнем Казыме, в г. Белоярский. Ева Шмидт стала его первым директором.

В профиль Фольклорного архива входит все, что связано с хантыйской культурой: организация и документирование народных праздников (медвежий праздник, жертвоприношения родов), сбор полевого материала (фольклорного и любой этнографической, генеалогической, краеведческой, лингвистической информации), составление базы данных и архивация, обучение среднего и молодого поколения, уже оторванных от своих традиций. Деятельность архива способствует сохранению, укреплению и естественному развитию этнической культуры обских угров, оказавшейся на грани исчезновения. Для этого по просьбе редакций местных и районных СМИ архивом были разработаны аудиовизуальные материалы с титрами. Часть собранного материала переведена на русский язык. Некоторые из сотрудников стали участвовать в фольклорных ансамблях. Архивом сформирован круг исследователей-любителей. Белоярский центр получил значительную поддержку от правительственных органов Венгрии, от Венгерской АН, частных предприятий Венгрии. На базе архива ради спасения исчезающих диалектов и культур Обского региона было основано еще пять Фольклорных архивов.

Выступала в качестве научного консультанта в различных научных и образовательных проектах. В целях основания профессиональной хантыйской филологии, после полевой работы Ева Шмидт провела транскрипцию (письменный кириллический вариант с дополнительными знаками) хантыйских героических песен, собранных в XIX веке венгерскими учеными Анталом Регули и Йожефом Папаи, с добавлением комментариев на хантыйском языке, сделала видеозаписи носителей диалектов. Подготовила переводы для фольклорных антологий, документальных этнографических фильмов, образовательных и научно-популярных радио- и телепередач. Знакомила массового читателя с культурой обско-угорских народов в различных популярных журналах, еженедельниках.

Была мастерицей обско-угорского орнамента; оформила как художник несколько венгерских изданий на финно-угорскую тематику («Erdők éneke. Finnugor népek 100 népdala» /Песня лесов. 100 народных песен финно-угорских народов/. Изд-во «Corvina». Будапешт. 1985; антология мансийского фольклора «Leszállt a medve az égből» /Спустился медведь с небес. Ред.: Кальман, Бела/. Изд-во «Európa». Будапешт.  1980).

Последние десять лет постоянно проживала в Белоярском (ХМАО), в результате её деятельности в регионе возникла оживленная духовно-интеллектуальная жизнь, активизировалось возрождение культурных корней. Трагически погибла в 2002 в Ханты-Мансийске.

Научная деятельность 
Публикации Евы Шмидт характеризуются точностью, максимальным уважением к данным, уверенными теоретическими знаниями. Темой кандидатской диссертации был культ медведя обских угров. Ей удалось выявить, что культ медведя, который является определяющим элементом обско-угорского мышления как в профанной, так и в сакральной сфере, имеет большое разнообразие проявлений в пространстве и во времени: в долине каждой реки имеет собственные характерные черты. Результаты опубликованы в научных журналах и в докладах на разных конгрессах (Specimina Sibirica 1 (1988): 159–186.; Ethnologica Uralica I. Будапешт–Хельсинки, 1989. 187–232.; Ethn. 101 (1990): 149–193.; CIFU–7/4:12–17.).

Занималась вопросами жанров и метрики фольклорных произведений, проблемами причисления к жанру, внесла свой вклад в исправление ошибочных представлений об этом (AEH 28 (1979): 51–74.; сборник тезисов XVII российской конференции финно-угроведов, Устинов, 1987). Самые значительные достижения — в области метрических исследований, соотношении метрики, стиля и музыки (CIFU–6, Будапешт, 1985. 231–237), развила собственную теорию на более обширном и достоверном материале, чем у ее предшественников (статьи в книге памяти Роберта Аустерлица (NyK 91 (1990): 181–194.) с выводом, что результаты могут быть достигнуты только при исследовании явления комплексно, со всеми связями, без разделения текста и музыки. Эта статья оказала воздействие на современное поколение хантыйских поэтов, развивая правила и нормы стихосложения. Тщательно проанализировала тенденции обско-угорского фольклора XX века (Studia Fennica 26. Хельсинки, 1981. 147–173.).  Во время полевых исследований собрала несколько десятков хантыйских личных песен (по старой терминологии — песен судьбы), ранее документированных в необходимой мере только на мансийской языковой территории, к всеобщему удивлению доказала само существование жанра среди ханты.

Важное эссе посвящено анализу репертуара лучшего хантыйского информанта Регули — Максима Никилова, в котором раскрывает героическую песню как обобщение знаний группы народов, помещенное в пространство и время, в земные и небесные координаты. Занималась вопросами культурного взаимовлияния в регионе северных хантов — месте смешения хантыйских, мансийских и ненецких групп и традиций.

Библиография 

 «Anton apó éneke» (Песня деда Антона. Из рукописного собрания Евы Шмидт) // Кёхалми, Каталин (ред.): «Sámándobok, szóljatok» /Звучите, шаманские бубны/. Изд-во «Európa». Будапешт. 1973. С. 311–313.
 Переводы в антологии «Medveének. A keleti finnugor népekirodalmának kistükre» (Медвежья песня. Зеркальце литературы восточных финно-угорских народов) Ред.: Домокош, Петер. Изд-во «Európa». Будапешт. 1975. С. 131–136, 149–163.
 «Északi vogul altatódal. Műfaji összefüggések» (Колыбельная северных манси.  Жанровые связи) // Ethn. 87 (1976): 540–558.
 «A természeti komikumról» (О комизме в природе) // Иштванович, Мартон – Криза, Ильдико (ред.): «A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban» (Формы проявления комизма и юмора в фольклоре). Будапешт. 1977. 28–41.
 «Északi osztják nyelvtani jegyzet (serkali nyelvjárás)» (Конспект по грамматике северного хантыйского языка /шеркальский говор/) //. На правах рукописи. Дебрецен. 1978. 61 с.
 «Finnugor népek» (Финно-угорские народы) // Ортутаи, Дюла (гл. ред.): Magyar néprajzi lexikon 2. (Венгерская энциклопедия этнографии. т. 2). Изд-во «Akadémiai». Будапешт. 1979. С. 164–166.
 «Ulilap. Попытка к определению жанровых отношений северо-мансийского текста песни». AEH 28 (1979): 51–74. 398.
 Переводы и иллюстрации в антологии мансийского фольклора «Leszállt a medve az égből» (Спустился медведь с небес. Ред.: Кальман, Бела).Изд-во «Európa». Будапешт.  1980. С. 461–464.
 «Trends in the 20th century Ob-Ugric Oral Tradition» (Направления в устной традиции обских угров в ХХ	веке) // Лаури Хонко – Вильмош Фойт	(ред.): «Adaptation, Change, and Decline in Oral Literature» (Адаптация, замена и изменение в устной литературе). Studia Fennica 26. Изд-во «Suomalaisen	Kirjallisuuden Seura». Хельсинки. 1981. С. 147–173.
 «Взаимосвязи стихосложения и напева у северных обских угров» // Финно-угорский музыкальный фольклор: проблемы синкретизма. Таллинн, 1982. 68–70.
 «Egy kis-szoszvai osztják medveének» (Хантыйская медвежьяпесня с Малой Сосьвы) (Соавтор: Хусар, Лайош) // NyK 85 (1983): 9–33.
 «Éneknyelvi települések az Ob mentén» (Обские поселения по данным языка песен) // Берецки, Габор –Домокош, Петер (ред.) «Urálisztikai tanulmányok» /Труды по уралистике/. Hajdú Péter 60.születésnapja tiszteletére (В честь 60-летия П. Хайду). Будапешт. 1983. С. 351–363.
 Переводыи примечания в сборнике Домокоша, Петера (ред.) «Finnugor–szamojéd (uráli) regék és mondák II.» (Финно-угорские и самодийские /уральские/ песни и сказы т. II). Изд-во «Móra Ferenc Könyvkiadó». Будапешт. 1984. С. 13–27, 28–32, 34–35,	46–50, 59–62, 91–100, 160–187.
 «Ahol mindenki költő» (Где каждый — поэт) // Híd, 48/1984. № 9. 1209–1222. és
 «Проблемы современного фольклора северных обских угров» // Искусство и фольклор народов Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. 95–108.
 «V. N. Csernyecov vogul folklórhagyatéka» (Наследие В. Н. Чернецова по мансийскому фольклору) // Ethn. 96 (1985): 562–571.
 «Соотношение музыки, стихосложения и стиля в народной поэзии северных ханты». CIFU–6. Acta Sessionum. Sectio Folcloristica. Будапешт. 1985. С. 231–237.
 «Khanty and Mansi religion» (Религия ханты и манси) // Eliade, Mircea (ed.): The Encyklopedia of Religion (Элиаде, Мирча /ред./. Энциклопедия религий). MacMillan Publishing Company, New York, 1987. Vol. 8: 280–288. 
 «Die obugrischen Bären-Konzeptionen und ihre Zusammenhänge mit den religiösen Modellsystemen» (Концепция медведя обских угров и ее связь с системами религиозных моделей) // Specimina Sibirica 1(1988): 159–186.
 «Bear Cult and Mythology of the Northern Ob-Ugrians» (Культ медведя и мифология северных обских угров) // Михай Хоппал – Юха Пентикаинен (ред.): Uralic Mythology and folklore (Уральская мифология и фольклор) Ethnologica Uralica I.  Будапешт-Хельсинки. 1989. 187–232.
 «Традиционное мировоззрение северных обских угров по материалам культа медведя».	Кандидатская диссертация. Рукопись. Ленинград, 1989. 226 стр.
 «Fallstudie über die Wiederspiegelung der ostjakischen interetnischen Verbindungen der 70-er Jahre des XX. Jh. in der Folklore» (Тематическое исследование отражения в фольклоре хантыйских межэтнических связей 70-х годов XX века) // Specimina Sibirica 3 (1990): 187–201.
 «Az obi-ugor mitológia és a medvetisztelet» (Обско-угорская мифология и культ медведя) // Ethn. 101 (1990): 149–193.
 «Az osztják metrika másik oldaláról» (О другой стороне хантыйской метрики) // NyK 91 (1990): 181–194.
 «Az északi obi-ugor kultuszdualizmus és medvekultusz vallási alapjairól» (О религиозной основе дихотомии культа и культа медведя северных обских угров) // CIFU–7/4:12–17. Дебрецен. 1990.
 «Medveének A. Kannisto gyűjtéséből» (Медвежья песня из собрания А. Каннисто) (Совместно с Каталин Лазар) // Zenetudományi Dolgozatok 1990/1991. С. 201–212.
 Térképek Szíj Enikő (szerk.)  Finnugor Hol-Mi I. c. kötetében (Карты с сборнике Сий, Эникё "Финно-угорский Где-Что" т. I) / Изд-во «Tankönyvkiadó». Будапешт. 1990. 
 «Az északi vogul terület a XIX. sz. végén – XX. sz. еlején» (Территория расселения северных манси в конце XIX — начале XX века). // С. 369–372.
 «Az obi-ugor etnikai-nyelvjárási csoportok» (Этнические и диалектные группы обских угров) С. 385–386.
 «A vogul és az osztják közigazgatási egységek a Tobolszki kormányzóságban a XVIII. században» (Мансийские и хантыйские административные единицы Тобольской губернии в XVIII веке) С. 387–388.
 «Julija Nyikolajevna Russzkaja 1917–1986» (Юлия Николаевна Русская 1917–1986) . NyK 92 (1991): 203. «Nyikolaj Ivanovics Tyerjoskin 1913–1986» (Николай Иванович Терёшкин 1913–1986). NyK 92 (1991): 204–206.
 «Összefoglaló az 1991. évi együttműködésről és az osztjákoknál végzett kutatásokról» (Подведение итогов сотрудничества и исследований среди ханты) // Néprajzi Hírek 22 (1993/1–2): 58–68.
 «Jelentés a belojarszkiji Északi-Osztják Folklór Archívum 1994. évi munkájáról» (Отчет о работе Фольклорного архива северных ханты, г. Белоярский, в 1994 году) // Néprajzi Hírek 23 (1994/3–4): 20–32.
 «Основы метрики в северо-хантыйском песенном творчестве: внутристрочный уровень» // История и культура хантов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. 121–152.
 «Арэм	монщэм ел ки манл... 1. кинига. Ас монщат па арат» Белоярский научно-фольклорный	архив, Белоярский. 1997. 44 стр. (редактор)
 «Terepgondolatok az osztják nép és kutatása hőskoráról» (Полевые размышления о героических временах хантыйского народа и его исследования). // Népi kultúra – népi társadalom 20. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve (Ежегодник НИИ этнографии ВАН). Будапешт. 2001. С. 99–120.
 «Архетип "Архива": размышления о новом типе учреждения и его актуальных проблемах» // Journal de la Société Finno-Ougrienne 89 (2001): 267–280. Приложение: «Проект создания центрального языкового фонда хантыйского и мансийского языков для диалектологических словарей» (с Е. А. Немысовой и З. С. Рябчиковой). Journal de la Société Finno-Ougrienne 89 (2001): 280–288.
 «Арэм монщэм еӆ ки мäнӆ... Если моя песня-сказка	дальше пойдет...». Ханты-Мансийск. 2002.	208 с. (ред. и вступительная статья).
 «Касум мув монщат-путрат. Сказки-рассказы земли казымской». Томск. 2002. 291 с. (ред.и вступительная статья).

Публикации из наследия Евы Шмидт

 «Jelentések Szibériából». (Отчеты из Сибири). Серия «Библиотека Евы Шмидт 1» Ред. Шипош, Мария. НИИ языкознания ВАН. Будапешт. 2003.
 «Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom». (Язык, диалект, письменность, литература). Серия «Библиотека Евы Шмидт 2» Ред. Шипош, Мария. НИИ языкознания ВАН. Будапешт. 2006. ISBN	978 963 9074 42 2 
 «Serkáli osztják chrestomathia». (Хрестоматия по шеркальскому диалекту хантыйского языка). Серия «Библиотека Евы Шмидт 3». Ред. Фееш, Ласло. НИИ языкознания ВАН. Будапешт. 2008.
 «Anna Liszkova énekei + CD-melléklet». (Песни Анны Лысковой с приложением компакт-диска»). Серия «Библиотека Евы Шмидт 4». Ред. Шипош, Мария. НИИ языкознания ВАН. Будапешт. 2008.
 «Medvekultusz». (Культ медведя). Серия «Библиотека Евы Шмидт 5». Ред. Шипош, Мария. НИИ языкознания ВАН. Будапешт. 2011. ISBN 978 963 9074 54 5

Литература  

 Миссия «одинокого венгра» (Воспоминания друзей и коллег о Еве Шмидт) Москва: Издательство ИКАР, 2004.-184 с. ISBN 5-7974-0086-3
Рябчикова З. С., Дмитриева Т.Н.: По следам Евы Шмидт. Сборник статей и материалов  авт-сост. З. С. Рябчикова, Т.Н. Дмитриева; под ред. д.ф.н. Т. Н. Дмитриевой. – Ханты-Мансийск: Редакционно-издательский отдел АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2012. – 98 с.

Ссылки 
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__

Финно-угроведы